Numele Ladoga poate desemna:
    Lacul Ladoga din Rusia, cel mai mare lac din Europa
    Novaia Ladoga, oraș în regiunea Leningrad, Rusia
    Staraia Ladoga, vechi oraș din Rusia, azi în regiunea Leningrad, Rusia
    Ladoga, California, localitate în comitatul Colusa, California, SUA
    Ladoga, Indiana, oraș din comitatul Montgomery, Indiana, SUA
    Ladoga, Michigan, localitate în comitatul Alger, Michigan, SUA